Nederlandse personen:
 Berend Jan Udink, politicus en topfunctionaris
 Betsy Udink, schrijfster en journaliste
 Johannes Theunis Roessingh Udink, grootgrondbezitter en politicus